Byens Valgmenighed (tidligere: Valgmenigheden i København eller VIK) blev dannet i 2008 og er en valgmenighed i den danske folkekirke. Kirken begyndte som en udløber af Århus Valgmenighed og er tilknyttet DanskOase. Menigheden samme trosgrundlag som folkekirken og ledes af valgmenighedspræst, cand.theol. Christian Callesen. Torsten Borbye Nielsen er hjælpepræst.

Der er gudstjenester den 2., 4. og 5. søndag i måneden i Kristuskirken på Baggesensgade 7, 2200 Nørrebro. De andre søndage mødes mange i mindre fællesskaber rundt omkring i Storkøbenhavn.

Uanset hvilken baggrund eller holdning man har, er man meget velkommen til at dukke op til gudstjenester og andre aktiviteter.

Noter

Ekstern henvisning 
 Byens Valgmenigheds hjemmeside
 Byens Valgmenigheds Facebookside
 Byens Valgmenigheds Instagramprofil
 Byens Valgmenigheds LinkedInprofil

Valgmenigheder
Religion i København
Folkekirken
DanskOase
Nørrebro